Gone girl puede referirse a:

Gone girl, álbum del músico Johnny Cash del año 1978.
Gone girl, novela de misterio publicada por Gillian Flynn en el 2012.
Gone girl, película basada en la novela dirigida por David Fincher en el 2014.